Sinanpaşa (district), een district van de Turkse provincie Afyonkarahisar
Sinanpaşa (stad), de hoofdplaats van het district